Le nom Ian Browne peut désigner :
 Ian Browne (1931-), un cycliste australien ;
 , un musicien canadien, batteur du Matthew Good Band.

Voir aussi